Нижче наведено список 592 муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель.

Мерт і Мозель